Barranca Obscura kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barranca Obscura, Santiago Amoltepec, 
 Barranca Obscura, Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar